Валлер () — многозначный термин.

 Валлер — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, округ Валансьен, кантон Сент-Аман-лез-О.

 Валлер, Август (1816—1870) — английский гистолог и физиолог, лауреат Королевской медали.
 Макс Валлер (настоящее имя Морис Варломон; 1866—1889) — бельгийский поэт и литературный критик.

См. также